YDS steht für:
 Yogi Divine Society, siehe Swaminarayan
 Yosemite Decimal System, nordamerikanische Schwierigkeitsskala für Wanderungen, Berg- und Kletterntouren
 Young Democratic Socialists, Jugendorganisation der Demokratischen Sozialisten Amerikas
 Flughafen Desolation Sound, Flughafen am Desolation Sound, British Columbia in Kanada

yds steht für:
 Yards
 Yiddish Sign Language (ISO-639-Code), ehemaliger Sprachcode

YDS